Алессандро Скарлатті — італійський композитор, батько Доменіко Скарлатті
 Доменіко Скарлатті — італійський композитор, син Алессандро Скарлатті

Італійські прізвища